Het ATP-toernooi van Washington 2008 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2008) werd gespeeld van 9 tot en met 17 augustus 2008. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington